Приб () — фамилия.
 Приб, Анна Дмитриевна (род. 1992) — российская регбистка.
 Приб, Эдгар (род. 1989) — немецкий футболист.